Запрос «гэл» перенаправляется сюда; об ирландской политической партии см. Фине Гэл; об американском писателе и унитариатском священнике см. Хейл, Эдвард.

Гэ́лы, называемые также гаэлы (), гойделы (), шотландские горцы или хайлендеры (, от  «высокая земля, возвышенность») — субэтническая и этнолингвистическая группа, проживающая в гористой северо-западной части Шотландии  (Северо-Шотландское нагорье или Хайленд) и на Гебридских островах. 

Важно отметить, что в сегодняшней Великобритании гэлами зачастую называют всю совокупность кельтских народов ирландского происхождения, то есть ирландцев, мэнцев и хайлендеров. В русском языке этот термин обычно относится только к последним.

Различия между гэлами и равнинными шотландцами — лоулендерами ( «низкая земля») — прослеживались уже в средние века. Феодальные отношения у гэлов переплетались с родо-племенными; вплоть до XVIII века была крепка клановая система (см. Шотландские кланы). Реформация почти не затронула гэлов.

В первой половине XVIII века гэлы приняли активное участие в восстаниях на стороне якобитов (сторонников династии Стюартов), окончательное поражение которых (1745) привело к выселению целых кланов за пределы Хайленда, разрушению клановой системы и гонениям на гэльскую культуру и язык (см. ). Среди горцев усиленно насаждался протестантизм. Росла эмиграция гэлов: к началу XIX века 40 тыс. человек переселились в Америку, ещё большее число — в Глазго и другие промышленные города Шотландии. Всё это привело к частичной ассимиляции гэлов.

В XIX веке шотландскими горцами были укомплектованы некоторые из наиболее известных полков британской армии, в частности, Гордонские хайлендеры. В значительно сократившемся количестве хайлендерские части существуют и в наши дни.

Язык бытового общения — гэльский, хотя сейчас почти все говорят на английском или англо-шотландском. В отличие от шотландцев-протестантов (пресвитериан), среди гэлов большинство верующих — католики. Традиционное занятие — животноводство. Традиционное жилище — длинная и низкая каменная постройка, с жилыми и хозяйственными помещениями под одной кровлей. Старая гэльская мебель — деревянные диваны с ящиком для постели, кровати-шкафы и пр. Следы клановой системы сохранились в ономастике: большинство жителей одной деревни носят одну фамилию, и многие гэльские фамилии начинаются со слова Мак («сын»).

См. также 
 Дал Риада
 Сыновья Миля

Примечания

Ссылки 
 Iomairt Cholm Cille (The Columban Institute) An institute with the aim of promoting links between Irish and Scottish Gaelic speakers.
 DNA shows Scots and Irish should look to Spain for their ancestry
 Celts descended from Spanish fishermen, study finds

Народы Великобритании